Håkan Pettersson, švedski hokejist, * 11. maj 1949, Sundsvall, Švedska, † 10. maj 2008, Sörberge, Švedska.

Pettersson je vso kariero igral za klub Timrå IK v švedski ligi, skupno petnajst zaporednih sezon. Za klub je odigral 451 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 193 golov in 213 podaj, v napadu je pogosto igral skupaj z bratom Stefanom.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1972 in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik štirih bronastih medalj. Skupno je odigral 65 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 18
| 4
| 3
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 68
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 13
| 11
| 24
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 20
| 6
| 11
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 11
| 5
| 16
| -16
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 6
| 11
| 17
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 12
| 7
| 19
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 73/74
|
| 34
| 23
| 11
| 34
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 14
| 17
| 31
|
| 34
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 27
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 14
| 22
| 36
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 76/77
|
| 21
| 14
| 15
| 29
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 10
| 13
| 23
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 78/79
|
| 24
| 9
| 13
| 22
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 79/80
|
| 26
| 15
| 18
| 33
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 27
| 11
| 12
| 23
|
| 20
|
| 11
| 3
| 11
| 14
|
| 6
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 9
| 5
| 14
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 409
| bgcolor="#7FFF00" | 181
| bgcolor="#7FFF00" | 181
| bgcolor="#7FFF00" | 362
| bgcolor="#7FFF00" | -16
| bgcolor="#7FFF00" | 437
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 33
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Timrå IK